Валентин Во́лков:
 Волков, Валентин Александрович (1926—2017) — советский и российский ученый, директор Научно-исследовательского института физических измерений (1978—1992), лауреат Государственной премии СССР (1991), почетный гражданин г. Пенза (2006).
 Волков, Валентин Алексеевич (1936—2009) — русский советский писатель, поэт, член Союза Писателей СССР с 1964 года.
 Волков, Валентин Викторович (1881—1964) — русский и советский, белорусский художник.